Die Cathay Pacific Hong Kong Open 2002 fanden vom 27. August bis 1. September 2002 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 120.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war David Palmer, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen den an Position zwei gesetzten Jonathon Power verlor. Power traf im Finale auf den topgesetzten Peter Nicol. Beide standen sich bereits 1999 und 2000 bei diesem Turnier im Endspiel gegenüber, beide Male ging Nicol mit 3:0 als Sieger vom Court. Peter Nicol gewann auch dieses Mal die Partie, gab allerdings mit 15:13, 15:9, 14:15 und 15:10 einen Satz ab.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
  (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2002